Clodius est un prénom latin et un nom de famille.

Prénom 
 Publius Clodius Pulcher (vers 92 av. J.-C.-52 av. J.-C.), homme politique romain
 Publius Clodius Thrasea Paetus (), sénateur romain et philosophe stoïcien
 Lucius Clodius Macer (), gouverneur romain de la province d'Afrique
 Clodius Albinus (147-197), empereur usurpateur romain
 Clodius Aesopus, acteur romain antique.

Patronyme 

 Christian Clodius (1694-1775), poète, philosophe et érudit allemand

Autres 
 Parnassius clodius, insecte lépidoptère